els micos del gènere Cercocebus
els micos del gènere Lophocebus